Муссо (Мюссо):

Фамилия 
 Мюссо, Гийом (род. 1974) — французский писатель
 Муссо, Луиджи (1924—1958) — итальянский автогонщик
 Муссо, Мановар (1898—1948) — индонезийский коммунист
 Муссо, Митчел (род. 1991) — американский музыкант и актёр
 Муссо, Мэйсон (род. 1989) — американский певец, музыкант и композитор
 Муссо, Франческо (род. 1937) — итальянский боксёр полулёгкой весовой категории.
 Муссо, Хуан (род. 1994) — аргентинский футболист

Топоним 
 Муссо — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия

См. также 
 Мусо